Пелед — фамилия. Известные носители:
 Пелед, Биньямин (Бени; 1928—2002) — израильский военачальник и администратор, командующий ВВС Израиля в войне Судного дня.
 Пелед, Исраэль (при рождении Фельдман; род. 1921) — израильский государственный деятель, 2-й мэр Рамат-Гана, с 1969 по 1983 год.
 Пелед, Йоси (род. 1941) — израильский политик и военный, депутат кнессета 18-го созыва от партии «Ликуд».
 Пелед, Натан (Фридель; 1913—1992) — израильский политический деятель, министр абсорбции Израиля (с 27 июля 1970).

Составные фамилии 
 Пелед-Элханан, Нурит — израильская активистка, выступающая за мир с палестинцами, одна из основательниц израильско-палестинской организации «Семьи, потерявшие близких, за мир».